Huckaby est un patronyme porté notamment par 

 Brenna Huckaby (1996-), snowboardeuse américaine ;
 Mike Huckaby (vers 1966-2020), DJ et producteur de musique électronique.